Europa (mythologie), de mythologische figuur

Beeldende kunst 
De ontvoering van Europa (Titiaan), een schilderij van Titiaan uit 1559-1562
De ontvoering van Europa (Rubens), een schilderij van Peter Paul Rubens naar Titiaan uit 1628-1629
De ontvoering van Europa (Veronese, Londen), een schilderij van Veronese uit ca. 1570 in de National Gallery in Londen
De ontvoering van Europa (Veronese, Rome), een schilderij van Veronese uit ca. 1581-1584 in de Musei Capitolini in Rome
De ontvoering van Europa (Rembrandt) of De roof van Europa, een schilderij van Rembrandt uit 1632
De ontvoering van Europa (Jordaens), een schilderij van Jacob Jordaens uit 1643
De ontvoering van Europa (Goya), een schilderij van Goya uit 1772

Literatuur 
De ontvoering van Europa (Cees Nooteboom), een boek van Cees Nooteboom